La  du Tour d'Abou Dabi a eu lieu du 20 au . Elle fait partie du calendrier UCI Asia Tour 2016 en catégorie 2.1.

Équipes

Étapes 
Quatre étapes constituent la course.

Déroulement de la course









Classements finals

Classement général final

Notes et références

Liens externes 
 

2016
Sport aux Émirats arabes unis en 2016
Cyclisme sur route en 2016
Cyclisme en octobre 2016